Talgua kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Talgua (kommun), Departamento de Lempira, 
 Talgua (ort), Departamento de Lempira,